Mona Barthel e Laura Siegemund erano le detentrici del titolo ma Barthel ha deciso di non prendere parte alla competizione. Siegemund ha fatto coppia con Antonia Lottner, perdendo al primo turno da Annika Beck e Xenia Knoll.

In finale Kiki Bertens e Johanna Larsson hanno sconfitto Monica Niculescu e Patricia Maria Tig con il punteggio di 4–6, 7–5, [11–9].

Teste di serie 

  Raquel Atawo /  Abigail Spears (primo turno)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (campionesse)

 Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (primo turno)
 Demi Schuurs /  Renata Voráčová (primo turno)

Wildcard 

  Julia Boserup /  Mandy Minella (primo turno)

 Hsieh Shu-ying /  Hsieh Su-wei (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BGL Luxembourg Open 2016
WTA Tour 2016